Dit is een sorteerbare lijst van de langste rivieren in Albanië.

 
Albanie
rivier